El Dorado é um super-herói hispânico criado pela Hanna Barbera para o desenho Super Amigos.

O poder mais utilizado por ele é o teleporte. Usando sua capa, ele conseguia se teleportar por distâncias ilimitadas. Também tem a capacidade de gerar ilusões usando seus olhos. Demonstra ter poderes psíquicos, que incluem telepatia.

Na abertura do seriado, El Dorado aparece voando, sugerindo capacidade de voo. E por fim, demonstra ter força sobre-humana, conseguindo lutar com fortes vilões durante a série.

Por ter sido criado especificamente para o desenho, nunca houve uma explicação sobre a origem de El Dorado ou a dos seus poderes.

Heróis da DC Comics
Personagens dos Super Amigos